2 miejscowości w Estonii:
 Savimäe – wieś w prowincji Võru, w gminie Misso
 Savimäe – wieś w prowincji Põlva, w gminie Mooste